Als Ballenpresse bezeichnet man sowohl Maschinen in der Landwirtschaft, als auch Maschinen die im Logistik- und Entsorgungsbereich zum Verdichten von Wertstoffen genutzt werden:

 Ballenpresse (Entsorgungswirtschaft) 
 Ballenpresse (Landwirtschaft)
 Fellpresse